Venegas puede referirse a:

 Venegas (apellido), apellido.
 Venegas (Yaguajay), comunidad urbana cubana ubicada en la localidad Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus.
 Tekal de Venegas, localidad mexicana, capital del municipio de su mismo nombre.
 Tekal de Venegas (municipio), municipio mexicano en el estado de Yucatán.
 Los Venegas, serie de televisión chilena de comedia de situación (1989-2011).